Rondo Daszyńskiego – rondo położone na warszawskiej Woli
 Rondo Daszyńskiego – stacja II linii warszawskiego metra zlokalizowana w pobliżu ronda Daszyńskiego